O Muslim Journal é um jornal estadunidense dedicado ao público árabe que mora nos Estados Unidos. O jornal foi fundado em outubro de 1975. Ele é um jornal semanal.

Ligações externas
 Muslim Journal

Jornais dos Estados Unidos